Kadov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kadov (okres Strakonice)
 Kadov (okres Znojmo)
 Kadov (okres Žďár nad Sázavou)